Die nachfolgend aufgeführten Listen enthalten jeweils einen Teil der bekannten Asteroiden.

Siehe auch 
 Alphabetische Liste der Asteroiden
 Benennung von Asteroiden und Kometen

Literatur 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of minor planet names. Springer Verlag, Berlin 2006, ISBN 3-540-36748-9.

Weblinks 
 Minor planet names (Efemeridy Malykh Planet)
 Guide to Minor Body Astrometry (siehe Punkte 31 bis 34 bezüglich der Benennung von Kleinplaneten)
 Numbered Minor Planets (englisch)

 
Asteroiden